Falero o Falèron ciutat d'Àtica, de la tribu dels antiocs 
 Alfonso Falero (Granada, 1959), estudiós del Japó expert en la història del pensament japonès i la religió sintoista 
 Luis Ricardo Falero (Granada, 1851-Londres, 1896), pintor espanyol